Westbahnhof steht für folgende Bahnhöfe:

in Deutschland:
 Bahnhof Aachen West
 Bahnhof Braunschweig West
 Bahnhof Eisenach West
 Frankfurter Westbahnhöfe
 Bahnhof Frankfurt (Main) West
 Bahnhof Gladbeck West
 Bahnhof Hanau West
 Bahnhof Jena West
 Bahnhof Köln West
 Bahnhof Oberhausen West
 Bahnhof Stuttgart West
 Bahnhof Tübingen West
 Güterbahnhof Wiesbaden West

in Österreich:
 Villach Westbahnhof
 Wien Westbahnhof
 Innsbruck Westbahnhof

in der Schweiz:
 Bahnhof Bremgarten West, Bremgarten, Kanton Aargau
 Bahnhof Brienz West, Brienz, Kanton Bern
 Bahnhof Chur West, Kanton Graubünden
 Bahnhof Interlaken West, Kanton Bern
 Bahnhof Solothurn West, Westbahnhofstrasse, Solothurn, Kanton Solothurn

in anderen Ländern:
 Bahnhof Bruxelles-Ouest/Brussel-West, Belgien
 Budapest Nyugati pályaudvar, Ungarn
 Peking Westbahnhof, China
 Bahnhof Sop’yŏngyang, Nordkorea
 Bahnhof Ploiești Vest, Rumänien
 Tianjin Westbahnhof, China

Siehe auch: